

Pessoas
 B.J. Ward
 B.J. Novak
 B.J. Armstrong
 B. J. Thomas, cantor

Outros
 .bj
 Abreviatura para beijo, na internet
 Blowjob (felação)

Desambiguações de siglas